

Geografia 
 Distretto di Mii – distretto della prefettura di Fukuoka (Giappone)

Sigle 
 Media Independent Interface – standard utilizzato nei dispositivi Ethernet
 Major industry identifier – la prima cifra del codice IIN; identifica il settore principale in cui opera l'emittente di una carta di pagamento

Codici 
 MII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marília (Brasile)
 mii – codice ISO 639-3 della lingua chigmecatitlán mixteca

Altro 
 MII – milledue nel sistema di numerazione romano
 Mii – avatar digitale personalizzabile e utilizzabile con le consolle Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Wii U e Nintendo Switch
 MII – standard di videoregistrazione
 SEAT Mii – automobile prodotta dalla SEAT